Stor-Abborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Värmland 
Stor-Abborrtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,

Dalarna 
Stor-Abborrtjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (12,2 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Särna socken, Dalarna, 683129-136763), sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Särna socken, Dalarna, 684483-136766), sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (22,7 ha)

Gästrikland 
Stor-Abborrtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (6,43 ha)
Stor-Abborrtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (24,4 ha)

Hälsingland 
Stor-Abborrtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,

Härjedalen 
Stor-Abborrtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Stor-Abborrtjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (8,98 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Aspås socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 705649-142955), sjö i Krokoms kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707865-143275), sjö i Krokoms kommun,  (17,2 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (11,4 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (12,5 ha)

Medelpad 
Stor-Abborrtjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (8,25 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Sättna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (6,13 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (5,35 ha)

Ångermanland 
Stor-Abborrtjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (4,02 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 706311-163261), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 707871-162452), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Stor-Abborrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (6,15 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (17,8 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Stor-Abborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 736543-174996), sjö i Bodens kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734289-178259), sjö i Luleå kommun,  (6,53 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 725117-172751), sjö i Piteå kommun,  (36,4 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727149-173559), sjö i Piteå kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727541-173666), sjö i Piteå kommun,  (8,69 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728227-174670), sjö i Piteå kommun,  (5,43 ha)

Lappland 
Stor-Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726321-166860), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,7 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726821-167536), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (15,8 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (30,6 ha)

Naturreservat
 Stor-Abborrtjärnen (naturreservat) –  ett naturreservat i Arvidsjaurs kommun

Se även 
Storabborrtjärn
Abborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn